

Toma y capitulación de Madrid por parte de Napoleón Bonaparte el 2, 3 y 4 de diciembre de 1808

Trasfondo histórico y antecedentes 

El reinado efectivo de José I comenzó el 7 de julio de 1808, después de jurar la nueva Constitución de Bayona. Su llegada a Madrid, el 20 de julio, tuvo lugar tras la sublevación popular del 2 de mayo, dejando un sabor amargo en gran parte del país. Fue proclamado rey en Madrid el 25 de julio.

La capitulación de Bailén, tuvo graves consecuencias para el esfuerzo de guerra francés, permitiendo al ejército español de Andalucía marchar sobre Madrid, lo que obligó al rey José a alejarse de la capital en dirección a Vitoria, antes de pasar por Burgos y Miranda de Ebro. Napoleón lamentaba amargamente haber formado a sus ejércitos de España con jóvenes e inexpertos reclutas, en lugar de enviar a las veteranas unidades que había dejado en Alemania. 

La situación requería la intervención directa del emperador, que dirigíó hacia la Penísnsula fuerzas considerables, pero esta vez de veteranos procedentes de Alemania, curtidos en Jena, en Eylau y en Friedland, a las que incorporó una gran parte de su Guardia. En total tres cuerpos de ejército de infantería y varios de caballería. Después, se dispuso a ir él mismo a España a la cabeza de sus tropas, cuyos efectivos se elevaban a más de 100.000 hombres, sin contar las divisiones de jóvenes soldados que habían permanecido en la línea del Ebro y en Cataluña, con los cuales la suma se  elevaría a unos 200.000 hombres, bien pertrechados.

Napoleón en España. Defensa de Madrid y capitulación

A principios de noviembre de 1808, Napoleón Bonaparte penetró en España para asumir personalmente el mando de la Grande Armée , un impresionante ejército de doscientos cincuenta mil hombres con sus comandantes de campo veteranos. El emperador tenía una idea clara de cuales debían ser sus pasos y una estrategia perfectamente planificada que tenía como propósito una acción militar a gran escala que aplastara al enemigo por el centro, barriendo sus flancos por la retaguardia. Era de vital importancia aniquilar rápidamente a los ejércitos patrióticos, sofocando así toda resistencia...una venganza suprema por la humillación de Bailén. 
Aunque la campaña no consiguiera la rapidez deseada, la victoria fue total. Destrozó a los ejércitos que le plantaron cara o los hizo batirse en retirada.

El 24 de noviembre, la Junta Suprema ordenó fortificar Madrid. No se debía permitir, bajo ningún concepto, que la capital volviera a «doblar cobardemente la cerviz al yugo afrentoso del tirano», como había sucedido pocos meses antes. 

Recordando el heroico ejemplo del levantamiento popular del 2 de mayo, hizo un llamamiento a la población para que convirtiera la capital en la «tumba del exercito enemigo», y ordenó que se suministrasen urgentemente provisiones a la ciudad.

El 26 de noviembre, los madrileños seguían viviendo con una calma relativa ya que confiaban que el enemigo fuese detenido en los puertos de la sierra del Guadarrama.
Para entonces, ya se estaba preparando la huida del Consejo de Indias. El clima general, pues, no era de excesiva preocupación.

Tan sólo dos días después, el 28 de noviembre, la Junta publicó la primera de sus numerosas declaraciones de «guerra popular», instando al país a «que todos sus habitantes sean soldados, y que cada casa sea una fortaleza inexpugnable».

Este tipo de llamamientos apelaban al patriotismo de un pueblo deseoso de no dejarse intimidar. Cualquier ciudadano capaz de tomar las armas, debía hacerlo con voluntad y determinación. Preferentemente con armas de fuego, si bien cualquier medio era bienvenido en horas tan inexcusables.

"A la nación que nuevamente se hace guerrera, para batir un enemigo intrépido y aguerrido, no le basta tener numerosos exercitos...es indispensable poner una resistencia tal al anemigo, que cada paso le cueste una victoria, porque esta guerra no solo entorpece los movimientos al enemigo, sino que disminuye sus fuerzas y el aliento y esperanzas de sus soldados... No solo la capital con Provincia sino también las cabezas de partido y todas las poblaciones considerables (deben) resistir al enemigo... reuniendo la gente, adoptando al intento todos los generos de defensa que proporcionan la localidad al pais, aunque se valgan de piedras y palos, en defecto de otras armas, pues todas son utiles para dañar al enemigo quando se trata de defender su propia casa. mediante esta guerra defensiva...le damos (al enemigo) una justa idea de lo que puede el patriotismo quando se decide á vencer o morir."

Sin embargo, realmente, bien poco se hizo para preparar de forma efectiva las defensas de Madrid. Esta situación persistió hasta que Napoleón, tras abrirse camino a través del paso de Somosierra derrotando a los españoles, se acercó a las puertas de la capital. Fue entonces, cuando sus habitantes tomaron conciencia de la realidad. En un contexto de sobresalto y alarma generalizada empezaron frenéticamente a fortificar la ciudad, tal como presenció un alto funcionario, José García de León y Pizarro:

"La capital presentaba un espectáculo grandioso: ambos sexos corrían a trabajar con sus manos y con sus instrumentos de desempedrar las calles, cavar, sacar tierra, llevar piedra y ayudar a las obras. Fui a la Junta que la Central dejó encargada de la defensa de Madrid. Pero allí no hallé sino desorden, sospechas y lucha oculta de intereses encontrados; el terror disimulado era su principal sentimiento. entonces trabajé en la puerta de Fuencarral y en la batería de lo alto de la calle de Alcalá, como pudiera hacer un jornalero, y como hicieron muchos hombres honrados y aun señoras..."

El día 1 de diciembre, Don Bartolomé Muñoz de Torres, miembro del Consejo Real, emitió un bando destinado a todos los pueblos de los alrededores de Madrid, llamando a las armas y al socorro de la capital. Dicho bando, fue destinado a Navalcarnero y de allí pasó a Méntrida, La Torre, Portillo, Fuensalida, Novés y demás pueblos circundantes. El alcalde mayor de Navalcarnero, Don Antonio Celedonio Lorente, que ya tuvo una destacada actuación durante los hechos acaecidos el dos de mayo, despachó este importante oficio de urgencia con la esperanza de reunir al mayor número de personas armadas para que acudieran en ayuda de la capital, amenazada por los franceses y en una situación desesperada.

El texto de dicho documento manuscrito es el siguiente:

<big>"Ahora que son las doce de la noche acabo de recibir la orden que a la letra dice así.</big>Madrid está amenazado del ataque eminente de los franceses, que se hallan muy próximos, por su consecuencia manda el Consejo Real a todos los Corregidores y Alcaldes Mayores y ordinarios que, en el momento y sin la mayor dilación, despachos al socorro de esta capital toda la gente armada que sea posible y especialmente con armas de fuego reuniéndose, si fuese asequible, en el camino de los más inmediatos, que venir en la mayor faena, que les opondrán los estorbos que se les ofrezcan, haciéndoles cuanto daño puedan, circulando la orden de pueblo en pueblo y se premiará al que haga constar en ello mayor celo y no dudo que ningún buen español se excusará de contribuir a un servicio tan urgente y necesario al bien de la Patria del Rey.Dios guarde a vuestras mercedes muchos años,Madrid, 1º de  Diciembre de 1808 - Don Bartolomé Muñoz -

Señores Justicia de la villa de Navalcarnero y pueblos del tránsito y circunferencia,Lo que comunico a vuestras mercedes para que cumplan sin demora  alguna cuanto en la precedente orden se previene, haciéndola circular de pueblo en pueblo y Justicia en Justicia, expresando la hora en que se presente, a efecto de que toda la gente se venga armada y socorrida en lo posible de cualquier fondo público a esta villa, presentándose a mi orden para darles la conducente con arreglo a las que se me comuniquen por dicho Supremo Tribunal u otro competente en inteligencia, que sacada una simple nota de éste le den curso luego, luego pues de lo contrario a merced de la Suprema Junta Central les hago responsables de cuantos perjuicios experimente la causa común, y si se advirtiese sospecha o malicia en la inobservancia, daré cuenta a la Junta, dirigiendo éste con toda brevedad a todos los pueblos circunvecinos, para que de unos en otros se comunique sin quedar alguno y se verifique su reunión en la forma dicha.Dios guarde a vuestras mercedes muchos años.

Navalcarnero,  a la hora de las dos de la noche, 2º de Diciembre de 1808 - Don Antonio Lorente -Señores Justicias de La Torre, Portillo, Fuensalida, Novés y demás pueblos circundes, cuya orden trasladamos a vuestras mercedes para igual pronto cumplimiento que el que tenemos prestado circulándola de Justicia en Justicia a los inmediatos pueblos, para que lo hagan a los demás de la circunferencia que tengan por conveniente.Méntrida, a las cinco de la mañana de hoy, 2 de Diciembre de 1808." Actualmente, se conserva este excepcional documento, muy posiblemente la única copia simple que el alcalde de Méntrida  hizo de la orden del Consejo Real  para su ayuntamiento, y que despachó a su vez poco después de las cinco de la mañana del día 2 de diciembre, poco antes de la llegada de Napoleón a las puertas de la capital.. Cada Alcalde o Corregidor,tenía la obligación de hacer circular la orden de Justicia en Justicia a los inmediatos pueblos, anotando la hora de llegada y realizando dos copias, una firmada para avisar de la recepción al anterior emisor y otra simple para el propio ayuntamiento, para que quedase constancia. El incumplimiento o cualquier inobservancia conllevaba una dura responsabilidad.

Aunque el espíritu popular estaba dispuesto a emular la defensa de Zaragoza, Madrid no disponía de las estrechas y tortuosas callejuelas del casco viejo de la capital aragonesa...ello hizo extremadamente difícil rechazar a los sitiadores. El sector nororiental de Madrid, que estaba bajo la amenaza de asalto, tenía una serie de avenidas que conducían al centro de la ciudad  y ello iba a facilitar el despliegue de las tropas francesas. A su vez, Napoleón iba al frente de un ejército veterano, mucho mayor que el que se había reunido para sitiar Zaragoza, aún así, la diferencia decisiva no residía en estos detalles sino en la incapacidad de las autoridades de Madrid de afrontar una situación ante la que se sentían desbordados. 

La Junta Suprema había puesto la defensa de Madrid en manos del marqués de Castelar, capitán general de Castilla la Nueva, y del general Tomás Morla, miembro del comité militar de la Junta. Pero la víspera del ataque de Napoleón, el fervor popular había alcanzado tal extremo que las autoridades, junto con Castelar y Morla, crearon una Junta de Defensa, formada por funcionarios de las instituciones de la ciudad y cuatro miembros del Consejo de Castilla,  para organizar este entusiasmo y mantenerlo bajo control. Era de vital importacia encauzar todo ese fervor patriótico, protegiendo a su vez al gobierno y a su toma de decisiones.

A comienzos del siglo XIX, Madrid se encontraba cerrada por una muralla que era una simple tapia de ladrillos con recuadros de adobe, incapaz de resistir ningún ataque importante, ni proyectar ninguna resistencia.

No era una plaza fortificada, si bien albergaba una pequeña guarnición militar, además de las tropas de la Casa Real. Hacia mayo de 1808, la capital contaba con unos 160.000 habitantes pero, en suma, pese a ser capital de un vasto imperio ultramarino, no era una plaza preparada para resistir un sitio y, aunque albergaba tropas, la misma topografía hacía muy difícil su defensa, pues si los asaltantes ocupaban en las afueras los puntos dominantes e interceptaban los caminos por donde pudieran llegar refuerzos exteriores, ninguna fuerza interior podría sólidamente mantenerse en estado de resistencia  durante mucho tiempo.

El 2 de diciembre, Napoleón llegó a las puertas de la capital, con una espesa niebla y habiendo vencido en Guadarrama. Venía preocupado por los pocos avances conseguidos por sus tropas y la derrota en Bailén.

Antes de ordenar el ataque, instó a la ciudad a la rendición, recibiendo una fría y seca respuesta: los habitantes de Madrid preferían morir sepultados bajo las ruinas de sus casas antes que permitir la entrada de tropas francesas en la ciudad. No quedaba más alternativa que el asalto de la capital. Una vez más, el emperador volvió a solicitar la rendición ya que no tenía  el menor deseo de conquistar la ciudad por la fuerza. Hacerlo de esa forma, provocaría una reacción patriótica en el resto de España, que vería como sus héroes sucumbían en la defensa de su ciudad. Napoleón quería una capital sumisa e intacta que jurase pacíficamente lealtad a su rey. La dinastía Bonaparte tenía que implantarse pacíficamente y de forma voluntaria, a ser posible, convirtiendo a los patriotas en una horda de fanáticos dirigida por los curas, manipulada por los ingleses para sus propios fines y por lo tanto, destinada al peor de los fracasos.

A pesar de todas las advertencias, la respuesta de la Junta de Defensa era evasiva y no pretendía más que ganar tiempo, así que Napoleón decidió, por fin, lanzar el ataque y dio la orden a sus tropas.

Numerosos testimonios narran como una población unida y entregada luchó de forma gloriosa:

"era increíble la docilidad y celo de la población en estos días gloriosos: a la simple voz de cualquiera se arrojaban por los balcones cuantos utensilios de hierro y cobre había en las casas y todo objeto de lana y algodón: aquéllos para metralla y éstos para tacos. Se cubrían de colchones los balcones para recibir los ataques dentro de la ciudad. Se tapaban las bocas calles  con mesas, cómodas ricas y muebles de toda especie, etc.; de nadie se desconfiaba: todas las casas estaban abiertas: todo el mundo, hasta las mujeres en los balcones, preguntando con ansia el estado de la lucha. ¡Oh, patria mía, digna siempre de mejor Gobierno!"

Como magistralmente narra Ronald Fraser en su obra "La Maldita Guerra de España": 

"En lugar de seguir presionando con el ataque, a las once de la mañana, Napoleón lanzó otro llamamiento a la rendición, ofreciendo a la ciudad el perdón, seguridad a sus pacíficos habitantes, respeto a las iglesias y clero y el «olvido del pasado».Para los militares de la Junta de Defensa era evidente que la ciudad podía ser intensamente bombardeada desde las alturas del Retiro, tomado por las fuerzas napoleónicas; para los habitantes, estaba claro que, si la resistencia continuaba, sus casas y propiedades serían saqueadas. Una mayoría decidió enviar a dos negociadores, el general Morla y Bernardo Iriarte, miembro del Consejo de Indias, para tratar con el emperador. Tras dos horas de negociaciones con el mariscal Berthier, jefe del Estado Mayor de Napoleón, los dos españoles fueron conducidos ente el emperador que aguardaba en la otra tienda. Como el propio Iriarte rememoró después, Morla, postrándose casi a los pies de Napoleón, imploró clemencia repitiendo humildemente, «Aiyes pitié du peuple de Madrid». [«Tened piedad del pueblo de Madrid».]"El emperador volviendo reiteradamente la espalda, le repitió por su parte diez o doce F.F. (foutre) mayusculas equivalentes a las J.J. (joder) españolas. Entonces I (Iriarte), corrido de aquella escena, tomó su partido y empezó á hablarle en estos términos, y en tono bien distinto del humilde y lamentable del de Morla: «Sire, Frere de celui qui eut le bonheur de signer la paix a Bâle, et de retressir les liens des deux Nations qui no devroint jamais etre separée l'une de l'autre; quel seroit mon bonheur si je pouvois obtenir d'un Heros tel que Vôtre Majeste I. (imperiale) et Reale quelle traiter ce Peuple, avec la bonté que est propre de vôtre caracter! [«Señor, soy hermano de quien tuvo el honor de firmar la paz de Bâle (que puso fin a la guerra de la Convención) y de restablecer los vínculos entre nuestras dos naciones que nunca deberían estar separadas la una de la otra. ¡Cuál no sería mi felicidad si pudiera obtener de un Héroe como Vuestra Majestad Imperial un trato amable para este Pueblo como corresponde a vuestro carácter!».]

Sin moverse, el emperador siguió debatiendo con Iriarte. Amenzó con ejecutar  a todos aquellos que fuesen hallados en posesión de armas si Madrid no firmaba los artículos de la capitulación antes de las seis de la mañana siguiente, 4 de diciembre. Ante estos términos, la Junta no volvió a hablar de resistencia, pero la noticia de la inminente capitulación se mantuvo en secreto por temor a la reacción de la población.

Un testigo, que se enteró secretamente de la capitulación, vio que todo se hacía

"...a espaldas del pueblo, adormeciéndolo y engañandolo: éste estaba lleno de ánimo y deseoso de ver renovar el fuego: vi la tropa y jefes en un movimiento misterioso retirados los puestos militares, la marcha de la Junta obscura e incierta, y en fin, todo en disolución... entonces traté de tomar mi partido, resuelto a no quedarme en poder del conquistador, sino a seguir la noble y la desesperada resistencia de la patria."

El problema era conseguir que el pueblo dejase de disparar al enemigo. No fue una tarea fácil.
 

Cuando se hizo público que la Junta estaba a punto de rendirse, muchos decidieron huir de la capital a pie. Semejante empresa fue sumamente dificil ya que se detuvo a numerosos habitantes bajo el posible cargo de ayuda y complicidad con el enemigo difundiendo falsos rumores. Hay quien aseguró haber escuchado o leido un edicto francés que decía que todos los jóvenes iban a ser detenidos y obligados a unirse al ejército imperial...

La mañana del 4 de diciembre, las puertas de Madrid se abrieron y se permitió la entrada de los soldados franceses. Los madrileños habían entregado las armas y contemplaban a las tropas sumidos en un hoscoy frío silencio. Pocos meses habían pasado desde la feroz represión de Murat tras el levantamiento del 2 de mayo y los habiatantes recordaban vívidamente aquellos tristes acontecimientos.

Napoleón mantuvo la guarnición con el mínimo de efectivos y reiteró a sus mandos que el comportamiento debía ser correcto en todo momento. Aun así, se produjeron «excesos» y no le quedó más remedio que reprender públicamente a su ejército: 
"cualquier soldado imperial que sea sorprendido maltratando a los habitantes, saqueando o impidiendo el restablecimiento del orden será condenado a muerte por un tribunal militar", anunció. 

Él mismo, para evitar provocaciones y como medida adicional, sólo entró una vez en la ciudad, y lo hizo a primera hora de la mañana, de forma discreta, para visitar el palacio real, alojándose el resto del tiempo en la casa de campo del duque del Infantado en Chamartín.
Aquellos que intentaron abandonar Madrid antes y durante la ofensiva francesa corrieron mayor riesgo de morir a manos de los habitantes de la capital o de los pueblos vecinos que acudían a ayudar a la defensa de la ciudad que de los franceses. De hecho, muchos regresaron a la ciudad tras un primer intento de de huida, convencidos de que su vida corría mayor peligro fuera que dentro de la capital.

Cuando Madrid cayó, el éxodo masivo de personas se vio amenazado por los soldados que merodeaban por los alrededores y los grupos rurales que todavía se dirigían hacia la ciudad para defenderla. Todo aquel que tenía un aspecto privilegiado, corrió grandes riesgos a pesar de estar huyendo. De hecho, se dieron numerosas situaciones de tensión ya que incluso los grandes se vieron obligados a abandonar la ciudad a pie. Eran horas de desorden e inestabilidad. Nadie garantizaba la seguridad y no fueron pocos los que se aprovecharon de semejante contexto para dar rienda suelta a su ira y su resentimiento.

Los pocos privilegiados que escaparon cómodamente tuvieron que enfrentarse a la ira del pueblo. Sus carruajes fueron tiroteados, recordaba la esposa de un alto funcionario público. Para los que iban caminando la falta de comida fue una de las peores tribulaciones.

En menos de un mes, Napoleón había alcanzado sus objetivos militares. Finalizada la conquista de la capital, con una rendición incondicional y derrotados los ejércitos patrióticos, era de suponer que la resistencia española había tocado a su fin.

La Junta Suprema se retiró de forma apresurada en medio de un clima de frenesí, en el cual, los soldados rebeldes huían para salvar sus vidas...mientras tanto, en Madrid imperaba el silencio sumiso del pueblo. Ante semejante situación, el criterio de napoleón parecía justificado.

En palabras de Ronald Fraser: 

"En una guerra entre estados, una aplastante victoria y la capitulación de la capital ponían fin al conflicto. Pero Madrid no era Viena ni Berlín, la guerra española no era una contienda entre estados, puesto que no había nada que pudiese ser calificado razonablemente de «estado» patriota, sino entre un levantamiento nacional y el orden napoleónico. La guerra había empezado en las provincias; en parte deliberadamente, las insurrecciones regionales se habían propuesto fragmentar un estado «despótico» ubicado en Madrid. A pesar de que la caída de la capital afectó profundamente a la población patriótica provincial, que culpó de lo ocurrido a la ineficacia del liderazgo de la Junta Suprema, Madrid no era el centro de la resistencia, su rendición no significaba el fin de la causa patriótica. La resistencia regresó allí donde había empezado, en las provincias.Así pues, el criterio del emperador estaba equivocado. La guerra no había terminado, sino que más bien estaba a punto de empezar: la verdadera, demoledora y cruda guerra aparentemente interminable. Hasta entonces Napoleón había luchado y derrotado, en una o dos batallas decisivas, a potencias europeas, no a sus pueblos: los objetos, quizá, pero no los sujetos del destino imperial. Despreciaba a las clases bajas. A pesar de su genio militar, que había revolucionado el arte de la guerra, no pudo encontrar estrategia alguna para manejar de forma adecuada la guerra popular. Y aunque los ejércitos imperiales en España todavía habían de obtener sonoras victorias en el campo, el final del túnel, la victoria última que acabaría con la guerra, no llegó nunca. Tan pronto como se aplastaba la resistencia en una región, comenzaba en otra...Sin embargo, con su habitual celo reformador y la confianza en su propio poder, el emperador decretó desde su residencia de Chamartín  una serie de reformas radicales para «regenerar» España. A golpe de pluma, abolió todos los derechos feudales, incluyendo las jurisdicciones señoriales, acabó con la Inquisición, redujo el número de comunidades religiosas en dos tercios, destinando sus propiedades a financiar un incremento en los salarios de curas seglares de 2400 reales, y eliminó todas las aduanas internas. Al mismo tiempo, disolvió el Consejo de Castilla.Si los decretos de Chamartín se hubieran puesto en vigor, habrían cambiado la faz de España de la noche a la mañana. Pero, ¿qué poder los iba a aplicar? El suyo propio, declaró a los concejales madrileños reunidos para rendirle homenaje el 9 de diciembre."

La Guerra de la Independencia española, dio lugar a unos de los mayores milagros acaecidos en Europa. Toda una Nación, se levantó, de manera instintiva y al unísono, para defender unos valores que entendían como propios y que en ese momento se encontraban amenazados y puestos en tela de juicio por una potencia extranjera. la reacción del pueblo español fue sencillamente conmovedora. Poco importa si esos valores podían ser mejorados o no. España entera, representada como nunca por su pueblo, decidió que aquel no era el modo y actuó. El sufrimiento fue atroz, de hecho, hay quien dice que semejante precio debería entenderse como una forma de fracaso...un fracaso en vidas humanas, un fracaso en pérdida de patrimonio cultural e incluso un fracaso a nivel de reafirmarse en una filosofía de vida que se traduce en regresión y ausencia de progreso....pero hay que decir que si todo ese esfuerzo realmente fue un fracaso, ese fracaso se alzó por encima de los éxitos de los demás, en forma de gloria y orgullo Nacional. 

Como acertadamente y de forma inspiradora señaló nuestro Menéndez Pelayo:

“Nunca, en el largo curso de la historia, despertó nación alguna tan gloriosamente después de tan torpe y pesado sueño como España en 1808” 

La inteligencia de Napoleón, no fue capaz de comprender el contexto en el cual desarrollaría sus acciones en España. Vislumbró un plan general, y trazó las líneas maestras de su campaña militar y política, subestimando por completo al pueblo que tenía en frente. 

En sus memorias, el emperador narra los sucesos que acontecieron en aquellos días, y lamenta profundamente no haber entendido el "problema español" en toda su amplitud.

"Fuera de esto, mi modo de destituir a la antigua dinastía podía tener algo de ofensivo para los españoles; quienes, en efecto, picados del honor, no quisieron admitir la que le sustituía. Resultó de aquí que, no reconociéndose otra autoridad en la nación, se tratase de reemplazarla en todas partes. El pueblo en masa creyó deber encargarse de la defensa del Estado: no teniendo autoridad ni ejército a quien poder confiarla, tomó sobre sí esta responsabilidad. Yo la califiqué de anarquía, y volviendo contra mí todos los recursos que ella me podía prestar, me vine a encontrar luchando contra una nación entera. Esta nación, cuya historia se reduce a la de su fanatismo y su avaricia, era bien poco temible cara a cara, porque delante de mis soldados huía, pero los asesinaba por detrás. Éstos entraban en furor, y teniendo las armas en la mano, no podían menos de vengarse. Así, de represalia en represalia, esta guerra vino a convertirse en una continuada escena de horrores y atrocidades.Bien veía que este género de guerra imprimía un carácter de violencia a mi reinado; que era de un funesto ejemplo para el ejército, y los pueblos; que consumía muchos hombres, y fatigaba al soldado. Conocía que la había empezado mal; pero una vez empezada, no era posible abandonarla. El más pequeño revés llenaba de orgullo a mis contrarios; y desistiendo de esta empresa, hubiera vuelto a tener toda Europa sobre mí.Me hallaba, pues, precisado a pelear siempre, y a vencer, y pronto me vi en el caso.Me había trasladado a España para acelerar la conclusión de esta contienda, y también con el objeto de reconocer el país en que debía quedar mi hermano.Ya había ocupado Madrid, y disipado el ejército inglés que venía a su socorro: mis progresos era rápidos y el temor de mis enemigos había llegado a su colmo. La cosa iba a terminar, y no tenían un momento que perder; conque no lo desperdiciaron."

En sus Memorias escritas en Santa Elena, Napoleón recogía en 1842: “Los españoles todos, se comportaron como un solo hombre de honor (…), y todo ello harto malo, puesto que he sucumbido”. 
En su exilio, declaró además: “Esa maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. El origen de mi infortunio, todas las circunstancias de mis desastres, está ligado a ese nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses... esta maldita guerra me ha perdido.''"

Consecuencias

 
Tras la segunda toma de Madrid, el 4 de diciembre de 1808, Napoleón reafirmó a su hermano José en el trono, que desde poco después de la batalla de Bailén, en julio de ese año, se encontraba fuera de la capital.
Madrid estuvo en manos francesas hasta junio de 1813, con un pequeño período de tres meses de 1812, en que tras la batalla de los Arapiles, José I Bonaparte abandona la ciudad permitiendo la entrada del ejército español en la capital, hasta que ésta es recuperada  de nuevo por los franceses. El rey abandonaría España definitivamente el 13 de junio de 1813, dejando tras de sí un ambicioso programa reformista, liberal e ilustrado, que jamás fraguó entre los españoles, que siempre le fueron hostiles, manteniendo viva e intacta su lealtad a Fernando VII, al que consideraron único rey legítimo.

Bibliografía 

-Fraser, Ronald (2013) La maldita guerra de España. Ed. Crítica. ISBN: 978-849892-443-5

-Napoleón Bonaparte (2015) Memorias de Napoleón escritas por él mismo. Edición de Pedro Gómez Carrizo. Ed. Biblok. ISBN: 978-84-942747-7-0